Het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap curling voor vrouwen 2014 werd van 9 tot en met 15 november 2014 gehouden in het Japanse Karuizawa. Zuid-Korea was titelverdediger, maar het waren de Chinese dames die met een zevende titel aan de haal gingen.

Overzicht 
Het was de 23ste editie van het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap, en de achtste die in Japan werd georganiseerd. Er namen vijf teams deel aan het toernooi, even veel als een jaar eerder.

Er werd gespeeld volgens hetzelfde format als een jaar eerder. Alle landen kwamen twee keer tegen elkaar uit in de groepsfase, waarna de top vier zich plaatste voor de play-offs. Aangezien Australië en Nieuw-Zeeland beiden op de vierde plaats eindigden, moesten zij in een tiebreak uitmaken wie het laatste ticket voor de play-offs kreeg. Nieuw-Zeeland won dit voorrecht. De halve finales werden gespeeld volgens best-of-five: wie het eerst drie wedstrijden won, ging door naar de finale. De uitslagen van de twee wedstrijden uit de groepsfase telden mee voor het eindresultaat. De finale bestond zoals steeds uit slechts één wedstrijd.

De finale van het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap werd gespeeld op 15 november tussen China en Zuid-Korea. De Zuid-Koreaanse dames hadden steeds een licht overwicht, maar konden niet verhinderen dat China in het tiende end langszij kwam. Een extra end moest dus de beslissing brengen. China wist hierin een steen te stelen, waardoor het land met een zevende titel aan de haal ging. Zowel China als Zuid-Korea plaatsten zich dankzij hun finaleplaats voor het wereldkampioenschap 2015.

Groepsfase

Tiebreak 
Donderdag 13 november 2014, 19:00 uur

Play-offs

Halve finales

Derde plaats 
Zaterdag 15 november 2014, 09:00 uur

Finale 
Zaterdag 15 november 2014, 09:00 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Karuizawa 2014

Curling in 2014
2014
Sport in Chubu
Prefectuur Nagano
Sportevenement in Japan